Tavi est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1 siècle), esclave juif de Gamaliel II
 (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace

Prénom
Tavi Gevinson (née en 1996), écrivaine et actrice américaine
, glaciologue britannique

Toponyme

, village et ancien état du Rajput

, village du Khorassan septentrional

, rivière du Devon, Angleterre

Voir aussi
TAVI, Implantation percutanée d'une prothèse valvulaire aortique
Tavey, commune française de la Haute-Saône

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme